Die Liste der Gedenktafeln in Berlin–Müggelheim enthält die Namen, Standorte und, soweit bekannt, das Datum der Enthüllung von Gedenktafeln.

Die Liste ist nicht vollständig.

Müggelheim 

!
!Gedenktafeln in Muggelheim
!Berlin-Muggelheim
Gedenktafeln in Berlin-Muggelheim